Elite Cup de Hóquei em Patins. Esta nova competição reunio as oito melhores equipas da temporada 2016/17. 
Esta nova competição é organizada pela Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) e da Associação de Patinagem de Coimbra (APC).
2ª edição realiza-se em Coimbra, no Pavilhão Multidesportos Dr Mário Mexia, nos dias 5, 6 e 7 de Outubro.

Apuramento Campeão

Jogos

3º/4º

Final

5º–8º Lugar

Ligações externas

Desporto em Portugal em 2017
2016 no hóquei em patins
Eventos desportivos de outubro de 2017